Les Mots pour le dire est un roman autobiographique de Marie Cardinal paru en 1976 ;
Les Mots pour le dire est un film de 1983 tiré de ce roman par le réalisateur français José Pinheiro, avec Nicole Garcia, Claude Rich et Daniel Mesguich.